Сезон 2007-08 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 21 липня 2007 та 21 травня 2008 року. Став 17-м сезоном з моменту заснування турніру. Участь у змаганні брали 12 команд, з огляду на невелику кількість учасників першість проходила у три кола. Найгірша команда ліги за результатами сезону відразу вибувала до Другої ліги, команда, що зайняла передостаннє місце, брала участь у матчах плей-оф за право продовження виступів у Першій лізі.

Переможцем турніру стало загребське «Динамо», яке здобуло свій третій поспіль чемпіонський титул та стало загалом 10-разовим чемпіоном Хорватії. Чемпіони забезпечили собі перемогу у сезоні вже 12 квітня 2008 року, ставши недосяжними для переслідувачів за п'ять турів до завершення першості.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Першій лізі

Результати матчів

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 2007–08 на RSSSF  

2007-08
Хорватія
Хорватія
2007 у хорватському спорті
2008 у хорватському спорті